

События 
 Вифред Волосатый, граф Барселоны, соединяет все каталонские графства в одно христианское государство в вассальной зависимости от французских королей.
 Для подавления восстание Бану Каси, эмир Кордовы Мухаммед I усиливает войска в Дароке и Калатаюде.
 Уэска. Благодаря измене ренегата Амруса, армия эмира Кордовы наносит поражение Бану Каси. Амрус назначен губернатором Верхней Границы.

Родились 
 Ордоньо II — король Леона (914—924)
 Фруэла II — король Леона (924—925)
 Аль-Фараби

Скончались 
 Мухаммед ибн Муса, арабский математик.
 Ивар Бескостный, легендарный вождь датских викингов, сын Рагнара Лодброка, отличавшийся неистовством в бою

Примечания

См. также